Les cours de district sont les tribunaux de première instance en matière de droit commun de certains systèmes judiciaires.
La définition du Tribunal de district varie selon les pays :
 Dans certains cantons suisses, c'est le nom du tribunal de première instance ;
 En France, c’est une ancienne juridiction, voir Tribunal de district en France.
 Aux États-Unis, Cour de district des États-Unis